Struga (makedonsky: Струга, albánsky: Strugë) je opština na západě Severní Makedonie. Struga je také název města, které je centrem opštiny. Nachází se v Jihozápadním regionu.

Geografie 
Opština sousedí:

 na jihu s Ochridským jezerem
 na východě s opštinou Debarca
 na severu s opštinou Centar Župa
 na západě s opštinou Vevčani a Albánií

Centrem opštiny je město Struga. Pod něj spadá dalších 50 vesnic:

Demografie 
Podle sčítání lidu z roku 2021 žije v opštině 50 980 obyvatel. Etnickými skupinami jsou:

 Albánci - 25 785 (50,58 %)
 Makedonci - 14 900 (29,23 %)
 Turci - 3 472 (6,81 %)
 Romové - 177 (0,35 %)
 Valaši - 492 (0,97 %)
 ostatní a neuvedeno - 6 154 (12,06 %)

Reference

Související články 
 Struga
 Jihozápadní region

Externí odkazy 
 

 
Opštiny v Jihozápadním regionu